Дирак може да се односи на:

 Пол Дирак, британски физичар
 Дирак (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант
 Дирак (кодек), кодек за видео материјале